

Teatro 
Pelléas et Mélisande, dramma simbolista di Maurice Maeterlinck.
Pelléas et Mélisande, opera lirica di Claude Debussy.
Pelleas und Melisande, poema sinfonico di Arnold Schönberg.
Pelléas et Mélisande, musiche di scena scritte da Gabriel Fauré per il dramma di Maeterlinck.
Pelléas et Mélisande,  suite orchestrale scritta da Jean Sibelius come musica di scena per il dramma di Maeterlinck.

Televisione 
Pelléas et Mélisande – film-opera TV del 1999 diretto da Humphrey Burton